Натуральне число 1421
 1421 рік до нашої ери
 1421 рік нашої ери